Tanca o barrera, element superficial vertical que s'utilitza per delimitar terrenys i protegir contra intrusos
 Tanca (futbol sala), posició en el futbol sala
 Tanca publicitària, suport pla sobre el qual es fixen cartells publicitaris
 Tanca de contenció
 Tanca electoral, quantitat mínima de vots que necessita una llista electoral per a tenir dret a què li sigui aplicada la fórmula electoral i poder participar així en el repartiment d'escons
 Andreu Tanca, jutge de Torres al segle XI